Pessoas
Luís Alves de Lima e Silva, militar brasileiro agraciado com esse título

Localidades
Duque de Caxias (Rio de Janeiro), município 
Duque de Caxias (Santa Maria), bairro
Forte Duque de Caxias
Rua Duque de Caxias (Porto Alegre), logradouro em Porto Alegre

Outros
Duque de Caxias Futebol Clube
Duque de Caxias Atlético Clube

Desambiguações de topônimos